

Cinema e televisione

Who Am I? – film del 1921 diretto da Henry Kolker
Who Am I? – cortometraggio di animazione del 1989 diretto da Faith Hubley
Who Am I? – film televisivo del 2012 diretto da Dave Andrews
Who Am I? – film del 2013 diretto da Elaine Inker
Who Am I? – film documentario del 2018 diretto da Wanuri Kahiu e Nick Reding

Musica 
Who Am I? – album discografico del 2021 dei Pale Waves
Who Am I – album discografico del 2014 dei B1A4